Pierro ist der Familienname folgender Personen:

 Albino Pierro (1916–1995), italienischer Dichter
 Casey Pierro-Zabotel (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Gaetano Di Pierro (* 1948), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Farafangana
 Gerardo Pierro (* 1935), emeritierter Erzbischof von Salerno-Campagna-Acerno
 Sascha Pierro (* 1972), deutscher Sänger, siehe Marquess (Band)
 Simon Pierro (* 1978), deutscher Zauberkünstler

Siehe auch:

 Piero
 Pierrot